Богатыренко — украинская фамилия. Известные носители:
 Богатыренко, Максим Олегович (род. 1994) — казахстанский хоккеист.
 Богатыренко, Павла Захаровна (1907—1979) — советская драматическая актриса.
 Богатыренко, Юрий Кириллович (1932—2020) — советский и украинский живописец, художник-постановщик Одесской киностудии, член Союза художников СССР.